Albert Brault (1852-1939), médecin des hopitaux français ;
 Amand Brault (1888-1960), homme politique français ;
 Charles Brault (1752-1833), homme d'Église français des  et  ;
 Dan Brault (1979-), peintre québécois
 François Brault (1941-), directeur de la photographie, réalisateur et scénariste québécois ;
 Georges Brault (1864-1932), colonel, maire de La Bohalle ;
 Henri Brault (1894-1964), évêque français ;
 Jacques Brault (1933-2022), poète, romancier et essayiste québécois ;
 Jean Brault, président de Groupaction ;
 Jeannine Gaudet-Brault (1930-), membre de la Société d'histoire du Témiscamingue ;
 Louis Brault (1749-1830), homme politique français ;
 Michel Brault (1928-2013), directeur de la photographie, cadreur, réalisateur et producteur québécois ;
 Paul Marie Brault (1837-1899), général français ;
 Pierre F. Brault (1939-2014), compositeur québécois ;
 Simon Brault, personnalité de la culture canadienne ;
 Steven Brault (né en 1992), joueur de baseball américain ;
 Olivier Brault (né en 1963), président de la Croix-Rouge française.

Patronyme français
Patronyme québécois